Wohyń peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Wohyń, une gmina rurale du powiat de Radzyń Podlaski
 Wohyń, un village et chef-lieu de la gmina de même nom